Zhongdu () ist ein historischer Ortsname, mit dem unter anderem drei verschiedene Hauptstädte in China bzw. auf dem Gebiet des heutigen China bezeichnet wurden:

Peking (Dschurdschen-Dynastie, siehe Jin Zhongdu)
Zhangbei (Mongolen-Dynastie, siehe Yuan Zhongdu)
Fengyang (Ming-Dynastie, siehe Ming Zhongdu)

Mit dem Begriff Zhongdu werden mehrere weitere historische Orte in China bezeichnet.